Abbad ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Abbad I. (Abu al-Qasim Muhammad ibn Abbad; † 1042), Begründer der Abbadiden-Dynastie
 Abbad II. al-Mu'tadid († 1069), Sohn und Nachfolger von Abbad I.
 Íñigo Abbad y Lasierra (1743–1813), spanischer Benediktinermönch

Siehe auch:
 Abad
 Abbadi
 Abbadiden
 Abbath